In 2019 werd het 9de Campeonato Carioca Série C gespeeld, het vierde hoogste niveau voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio de Janeiro. De competitie werd georganiseerd door de FERJ en werd gespeeld van 5 juli tot 1 december. Ceres werd kampioen.

Format
Zeventien teams schreven in. Om deze te verdelen werd beslist om eerst een voorronde te laten spelen door de drie teams die vorig jaar niet deelnamen en Arturzinho dat vorig jaar al zijn wedstrijden verloor. De top twee van deze groep stootte door naar de hoofdcompetitie, waar de vijftien teams over drie groepen verdeeld werden. De top twee en de twee beste derdes plaatsten zich voor de kwartfinale. De kampioen en vicekampioen promoveren naar de Série B2 2020.

Voorronde

Eerste fase

Groep A

 (1): Búzios kreeg 12 strafpunten

Groep B

Groep C

Tweede fase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Braziliaans competitievoetbal 2019